Nigeria, land in Afrika
 Nigeria (geslacht), geslacht van kreeftachtigen